Austermann ist der Nachname folgender Personen:

 Dietrich Austermann (* 1941), deutscher Politiker (CDU), Bundestagsabgeordneter und Minister in Schleswig-Holstein
 Heinrich Austermann (1909–1984), deutscher Politiker (CDU), Oberstadtdirektor in Münster
 Michael Austermann (* 1949), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer